Верте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 520,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вертен на сайті французького Національного інституту географії
 Вертен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вертен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вертен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вертен на сайті Mapquest
 Офіційний сайт Вертен

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор